Ибишев:
 Ибишев, Рафик Мазахирович (род. 1968) — российский и азербайджанский футболист.
 Ибишев, Турпал-Али Сайд-Эминович (род. 2002) — российский футболист.